Кыргы́з, кирги́з — этноним, распространённый среди различных тюркских народов:

 Киргизы (самоназвание кыргыз) — тюркский народ в Средней Азии, основное население Киргизии;
 Фуюйские кыргызы (самоназвание — кыргыз, хэргэз, тиртиз) — тюркский народ в уезде Фуюй провинции Хэйлунцзян КНР;
 Памирские киргизы
 Киргиз — устаревшее краткое название, которое до второй половины 1920-х годов использовалось для ряда народов: казахов (которые тогда же именовались как киргиз-кайсаки), киргизов (которые тогда же именовались как кара-киргизы), каракалпаков (которые тогда же именовались как киргиз-каракалпаки);
 Кыргыз — башкирский род;
 Киргиз — ногайский род;
 Енисейские кыргызы — древнетюркский народ, проживавший в Саяно-Алтайском регионе со II века до н. э. по XIV век н. э.;
 Кыргызские (хакасские) языки — группа тюркских языков, распространённых в Центральной и Западной Сибири.
 Кыргыз (род) — казахский род на территории бывших Каркаралинский и Кокшетауской уездов.

Топонимы 
 Киргиз (село) — крымское село
 Киргиз-Мияки — село в Миякинском районе Башкортостана
 Киргизская землица — территория, которая была подвластна енисейским кыргызам
 Кыргыз (бывш. Киргизская) — железнодорожная станция в Казахстане